Miejscowości w USA:
 Lacon – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Marshall
Gminy w USA:
 Lacon (ang. Lacon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marshall